Ян Пшерембський:
 Ян Пшерембський (пом. бл. 1523) — каштелян сєрадзький.
 Ян Пшерембський (бл. 1519–1562)  — архієпископ Ґнєзненський і примас Польщі, підканцлер коронний.
 Ян Владислав Пшерембський (пом. 1704) — референдар коронний, секретар королівський.
 Ян Пшерембський (пом. 1768) — каштелян конарський (конюший) сєрадзький, спицимезький; хорунжий менший пйотркувський.

Ян